Margerie může být:

 součást názvu obcí ve Francii:
 Margerie-Hancourt – obec v departementu Marne
 Margerie-Chantagret – obec v departementu Loire

 příjmení osob:
 Christophe de Margerie (1951–2014) – francouzský byznysmen